Wentorp ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jacob Wentorp (* 1801), Gutsbesitzer und Abgeordneter in der Lauenburger Landesversammlung und im Vorparlament
 Karl Wentorp, Abgeordneter im preußischen Abgeordnetenhaus in der 20. Wahlperiode
 Nikolaus Wentorp (auch Nikolaus Wendorp, * um 1400; † nach 1461), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Rektor